Салливан, Пэт:
 Салливан, Пэт (1887—1933) — американский художник и мультипликатор.
 Салливан, Пэт (1909—1981) — индийский игрок в хоккей на траве, олимпийский чемпион 1932 года.